Partido Independiente puede referirse a:
 Partido Independiente de Argentina. 
 Partido Independiente de Uruguay.
 Partido Independiente de España.
 Partido Independiente de Costa Rica.
 Partido de Independientes de Lanzarote de España.